Slovo pláštěnka má více významů:

 pláštěnka (oblečení) – typ oblečení – volný plášť bez rukávů, pelerína, mantila

biologie
 pláštěnka (Chlamydomonas) – rod zelenivek
 pláštěnka (Myxas) – rod plicnatých plžů Myxas
pláštěnka sliznatá (Myxas glutinosa)

Související články 
 plášť

Externí odkazy